«Пятеро с неба» — советский чёрно-белый полнометражный художественный фильм о Великой Отечественной войне, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1969 году режиссёром Владимиром Шределем.

Премьера фильма в СССР состоялась 21 июля 1969 года.

Сюжет 
Немецкие войска доставляют на один из участков Восточного фронта партию химического оружия. Чтобы раздобыть доказательства их намерений и тем самым не допустить его применения, разведгруппа из пяти человек забрасывается в тыл врага.

Времени у разведчиков всего сутки, радиосвязи у них нет (рация повреждена при приземлении), первая из двух явок провалена.

Выполнение задания даётся большой ценой.

В фильме снимались 
 Глеб Селянин — капитан Минаев, командир разведгруппы
 Виктор Семеновский — рядовой Сергей Тарич
 Александр Чирков — рядовой Иван Наседкин, бывший циркач
 Роман Громадский — рядовой Роман Супрунов, «Ромашка», бывший боксёр
 Герман Юшко — сержант Янис Круминь, латыш
 Дитмар Рихтер — штурмбаннфюрер СС Хольц

В эпизодах 
 Григорий Аронов — немецкий генерал
 Лариса Буркова — Клавдия Ивановна Петрова, кассирша в кинотеатре, связная
 Юрий Дедович — Генрих, немецкий танкист
 Степан Крылов — Кудилин, мельник, изменник родины
 Алексей Кожевников — штурмбаннфюрер СС Вилькельштейн
 Владимир Карпенко — эпизод
 Михаил Мудров — староста
 Юрий Мальцев — эпизод
 Александр Соколов — Фёдор Иванович, старик-паромщик
 Борис Смельцов — доктор
 Николай Трусов — эпизод
 Олег Хроменков — немецкий танкист
 Наталья Четверикова — Екатерина Тимофеевна, внучка паромщика
 В титрах не указаны:
 Евгения Ветлова — Люся, невеста Тарича
 Е. Клюева — тётя Маша
 Иван Краско — Фёдор Васильевич, второй муж бывшей жены Минаева
 Геннадий Нилов — лётчик
 Сергей Полежаев — представитель американского командования
 Борис Рыжухин — советский дипломат
 Николай Харитонов — начальник капитана Минаева
 Николай Ващилин — каскадёр в сцене драки с немецкой охраной в хранилище химоружия

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Леонид Браславский
 Постановка — Владимира Шределя
 Главный оператор — Олег Куховаренко
 Художники — Андрей Вагин, Александр Компанеец
 Режиссёр — Юрий Чечельницкий
 Оператор — С. Филановский
 Композитор — Борис Клюзнер
 Звукооператор — Семён Шумячер
 Художник-декоратор — П. Тимашов
 Художник-гримёр — Л. Завиткова
 Монтаж — Марии Бернацкой
 Ассистент монтажёра — Мария Амосова
 Редактор — Г. Попова
 Ассистенты режиссёра — А. Сергеева, Л. Чумак
 Ассистенты оператора — И. Карданов, И. Рогольский
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — В. Кабанов
 Художник — И. Денисов
 Консультант — генерал армии М. М. Попов
 Директор картины — А. Тарасов

Интересные факты 
 Один из немногих советских фильмов, в котором можно увидеть оригинальный немецкий танк PzKpfw III Ausf.J (сцена возле железнодорожной станции).
 Съёмки фильма проходили в Новгороде и на территории Хутынского монастыря. Ряд небольших эпизодов снимали в Калининграде.

Примечания

Ссылки 
 
 «Пятеро с неба» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 

Фильмы СССР 1969 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы Владимира Шределя
Военные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке